

Hommes célèbres 
 Victor Chatenay était un homme politique français né le  à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) et décédé le  à Angers (Maine-et-Loire).

Villes et villages 

 Châtenay, commune française de l'Ain
 Châtenay, commune française d'Eure-et-Loir
 Châtenay, commune française de l'Isère
 Châtenay, commune française de Saône-et-Loire
 Châtenay, ancien nom de Châtenay-Malabry, de 1801 à 1920
Châtenay-en-France, commune française du Val-d'Oise
Châtenay-les-Bagneux, ancien nom de Châtenay-Malabry, de 1793 à 1801
Chatenay-Mâcheron, commune française de la Haute-Marne
Châtenay-Malabry, commune française des Hauts-de-Seine
Châtenay-sur-Seine, commune française de Seine-et-Marne
Chatenay-Vaudin, commune française de la Haute-Marne

Communes portant Châtenay dans leur nom :
 Chanoz-Châtenay, commune française de l'Ain

Voir aussi 

Château de Châtenay en Charente
Château de Châtenay-en-France, Val-d'Oise
Démographie de Châtenay (Ain)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme